Corral, recinte tancat per acollir-hi animals
 Corral de comèdies, espai on es representa el teatre del Segle d'Or espanyol
 Corral-Rubio, municipi de la província d'Albacete
 Corral de Almaguer, municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa
 Corral de Ayllón, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Corral de Calatrava, municipi de la província de Ciudad Real a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Antonio Corral Fernández (1949, Astúries), fotògraf i editor asturianocatalà